Лос Ваљеситос има више значења:

 Лос Ваљеситос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ваљеситос (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ваљеситос (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ваљеситос (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ваљеситос (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ваљеситос, Лусио Медина (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику